Град Источно Сарајево, град у Републици Српској, БиХ
 Сарајево (Источно Сарајево), насељено мјесто у граду Источном Сарајеву, Република Српска, БиХ
 Сарајево дио — Илиџа, дио насељеног мјеста Сарајево у општини Источна Илиџа у граду Источном Сарајеву
 Сарајево дио — Нови Град, дио насељеног мјеста Сарајево у општини Источна Илиџа у граду Источном Сарајеву
 Сарајево дио — Стари Град, дио насељеног мјеста Сарајево у општини Источни Стари Град у граду Источном Сарајеву
 Сарајево дио — Ново Сарајево, дио насељеног мјеста Сарајево у општини Источно Ново Сарајево у граду Источном Сарајеву
Регија Источно Сарајево, регија у Републици Српској, БиХ

Види још 

 Општина Источно Ново Сарајево, општина у граду Источном Сарајеву, Република Српска, БиХ